Первый дивизион 1970 () — 57-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1970 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1970 на сайте rsssf.com 

1970
Дания
1970 год в Дании